

Biografia 
Fu canonico e prebendario della cattedrale di Olomouc. Frequentò il Collegio Tedesco a Roma e conseguì il dottorato in teologia all'Università La Sapienza di Roma (1740). Fu nominato auditor causarum Apostolic Palatii e in seguito divenne revisore dei conti della Rota. Fu consacrato a Roma il 4 marzo 1770 dal cardinale Enrico Benedetto Stuart. Fu vescovo di Mantova dal 1770 al 1807 e qui morì; venne sepolto nel duomo della città.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Enrico Benedetto Stuart
 Vescovo Giovanni Battista von Pergen

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Vescovi di Mantova